Моніка Нікулеску і Яніна Вікмаєр були чинними чемпіонками, але Вікмаєр вирішила того року не брати участі. Нікулеску грала в парі з Саньою Мірзою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Ежені Бушар і Слоун Стівенс.

Аояма Сюко і Рената Ворачова виграли титул, у фіналі перемігши Бушар і Стівенс з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари 
Перша сіяна пара виходить без боротьби у чвертьфінал.

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Citi Open, жінки, парний розряд
2017